Като — многозначный термин, чаще всего японского происхождения:

Персоналии 

 Като, Акико (род. 1978) — японская кёрлингистка, ныне выступающая под фамилией Сэкива.
 Като, Го (1938—2018) — японский актёр.
 Като, Гэнъити (1890—1979) — японский физиолог.
 Като, Дайдзиро (1976—2003) — японский мотогонщик.
 Като, Дайскэ (1911—1975) — японский актёр.
 Като, Дзёдзи (род. 1985) — японский конькобежец, бронзовый призёр Олимпиады (2010).
 Като, Диомед (1560/1565 — после 1618) — польский композитор итальянского происхождения.
 Като, Дэвид (1964—2011) — угандийский ЛГБТ-активист.
 Като, Ёси (1913—1988) — японский актёр.
 Като, Кадзуэ (1937—1989) — японская певица и актриса, выступавшая под псевдонимом Мисора Хибари.
 Като, Кадзуя (род. 1952) — японский математик,
 Като, Кельвин (род. 1974) — американский баскетболист.
 Като Киёмаса (1561—1611) — японский государственный и военный деятель, даймё.
 
 Като, Корделл (род. 1992) — тринидадский футболист.
 Като, Кунико — японская исполнительница на ударных инструментах.
 Като, Кунио (род. 1977) — японский мультипликатор и иллюстратор книг.
 Като, Кюдзо (1922—2016) — японский археолог, антрополог, историк и этнограф.
 Като, Масао (1947—2004) — японский игрок в го.
 Като, Масато (род. 1963) — японский разработчик игр и сценарист.
 Като, Милтон (1915—1997) — премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин (1969—1972, 1974—1984).
 Като, Митио (1918—1953) — японский писатель, драматург.
 Като, Мию (род. 1994) — японская теннисистка.
 Като, Муцуо (1911—1997) — японский биолог, президент Университета Тохоку.
 Като, Нацуки (род. 1985) — японская актриса.
 Като, Нобуюки (род. 1920) — японский футболист.
 Като, Нэнси (1917—2000) — австралийская писательница и поэтесса.
 Като, Рёхэй (род. 1993) — японский гимнаст, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.
 Като, Савао (род. 1946) — японский гимнаст, 8-кратный чемпион Олимпийских игр, брат Такэси Като.
 Като, Сюити (1919—2008) — японский литературный критик.
 Като, Тайхэй (род. 1984) — японский лыжный двоеборец.
 Като Такааки (1860—1926) — премьер-министр Японии (1924—1926).
 Като, Такэси (род. 1929) — японский актёр, получивший известность в фильмах Акиры Куросавы.
 Като, Такэси (1942—1982) — японский гимнаст, чемпион Олимпийских игр (1968), брат Савао Като.
 Като, Токико (род. 1943) — японская актриса, певица, композитор.
 Като, Томохиро (род. 1982) — преступник, совершивший массовое убийство в Акихабаре.
 Като Томосабуро (1861—1923) — премьер-министр Японии (1922—1923).
 Като, Тосио (1917—1999) — японский математик.
 Като Хироюки (1836—1916) — японский философ, теоретик государства.
 Като, Хисаси (род. 1956) — японский футболист.
 Като, Эмири (род. 1983) — сэйю.
 Като, Ясухиро (род. 1986) — японский футболист, полузащитник.

Прочее 
 КАТО — Классификатор административно-территориальных объектов
 Като (город) — город в японской префектуре Хёго.
 Като (язык) — мёртвый язык.
 KATO Works — японская машиностроительная компания.
 Като — атрибут компьютерной игры «Shogo: Mobile Armor Division», загадочное вещество, позволяющее почти мгновенно перемещаться на огромные расстояния.